Gorutuba, no Brasil, pode se referir a:

 Gorutuba (Janaúba), bairro de Minas Gerais
 Gorutuba (Porteirinha), distrito de Minas Gerais
 Rio Gorutuba, rio de Minas Gerais